Nedre Örasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Örasjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (10,4 ha)
Nedre Örasjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (29,9 ha)

Se även
Örasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn